La saison 1950-1951 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1950-1951

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club de Blida.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le SG: Stade Guyotville.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.
L'OM: Olympique de Marengo.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division 
 Tirage au sort et compositions des groupes:
Le tirage au sort des compétitions de la Ligue d'Alger de football effectué le  au siège du bureau de la LigueLa Première division de la Ligue d'Alger de football fut composée de trois groupes (cette fois-ci ils furent nommés Groupe I, II et III (contrairement à la saison passée où ils portaient les noms A, B et C) de chacun dix équipes. 

 Calendrier  div. Groupe I

Les clubs qui la constituent sont Groupe II:

L'USMA: Union Sportive Musulmane d'Alger.
L'ASR: Association Sportive Rivet.
L'USAFU: Union Sportive Fort-de-l'eau.
L'GSAH: Groupement Sportif Alger-Hydra.
L'SCA: Sporting Club Alger.
L'JSK: Jeunesse sportive de Kabylie.
L'USMMC: Union Sportive Musulmane Maison-Carrée.
L'OMSE: Olympique Musulman Saint-Eugène.
L'OR: Olympique de Rouïba.
L'OTO: Olympique de Tizi-Ouzou.

 Calendrier  div. Groupe II :

 Calendrier  div. Groupe III

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe I
 Calendrier  div. Groupe II
 Calendrier  div. Groupe III
 Calendrier  div. Groupe IV

Calendriers de la Troisième Division 

 Calendrier  div. Groupe I
 Calendrier  div. Groupe II
 Calendrier  div. Groupe III
 Calendrier  div. Groupe IV

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 

Classement des Buteurs
15 buts: Bernard Rahis (Raïs) (FC Blida)
12 buts: Albert Bagur (GS Alger), Hamid Bellamine (OHD), Maouche (RS Alger)
11 buts: René Gomez (OHD), Valentin Navarro (ASB), Vitiello (SG)
9 buts: P. Ballester (SG), Omar Hahad (MCA), Abderrahmane Meftah (FCB)
8 buts: Deléo (GSA), De Villeneuve (ASSE), Fortuné (GSA), Ponsetti (RSA)
7 buts: Cambrésy (SG), Deguigui et Oualiken (MCA), Reichert (ASB)
6 buts: Sid Ali Mahieddine (USMB), Defrance et Vomero (ASB), Giono (GSA), Haffar (RUA), Talbi (USOM), Valence (SG)
5 buts: Bayle et Laillet (RUA), Cazals et R. Pipillon (OM), Perret (OHD), Ruiz (FCB)
4 buts: Camand (FCB), Chabane (USMB), Scriba (OHD)
3 buts: Bessonnes et Turbessy (OM), Buffard (RSA), Collonges, Laid, Rivas (ASSE), Hadji et Mazouz (USMB), Kouar I (MCA), Pons (FCB), Rouquier (USOM)
2 buts: Djilali Hasni et Cau (FCB), Broual et Vidal (ASSE), Ciaffi, Cuba et Giorgetti (SG), Gimenez et Miramond (OM), Gotvallès et Olcina (ASB), Guittoun et Khabatou (MCA), Llorens et Vermeuil (RSA), Ourzifi (OHD), Saidoun (USOM), Ahmed Yantrèn (USMB)

Palmarès de la Première Division 

 Classement  div. Groupe I

 Classement  div. Groupe II

 Classement  div. Groupe III

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Deuxième Division 
Source: Classement final
 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Classement  div. Groupe D

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe 1

 Classement  div. Groupe 2

 Classement  div. Groupe 3

 Classement  div. Groupe 4

 Classement  div. Groupe 5

 Classement  div. Groupe 6

 Résultats Barrages de la  div.
 Classement Général de la  div.

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur
 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison

Articles connexes 

 Coupe Forconi de football 1950-1951
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1950-1951
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1950-1951
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie